

Geografia 
 Laak – municipalità di seconda classe delle Filippine
 Laak – stadsdeel della città di L'Aia

Persone 
 Kertu Laak – pallavolista estone
 Koen van de Laak – calciatore olandese
 Phil Laak – giocatore statunitense di poker